Подарунок — річ, яку дарувальник за власним бажанням безкоштовно віддає у володіння іншої особи з метою задовольнити її вподобання

 Подарунок (2000) — фільм 2000 року
 Подарунок (2009) — американський кінофільм Грега Маркса
 Подарунок (2015) — австралійсько-американський містичний трилер 2015 року